Город Саратов — муниципальное образование со статусом городского округа в составе Саратовской области Российской Федерации.

Административный центр и до 1 января 2021 года единственный населённый пункт — город Саратов.

История 
Город Саратов был наделён статусом городского округа Законом от 23 декабря 2004 года.
 Расширение
Законом Саратовской области от 15 декабря 2020 года, в состав городского округа к 1 января 2021 года включены все населённые пункты 2 сельских поселений Саратовского муниципального района: Багаевского муниципального образования и Красного Текстильщика.

Законом Саратовской области от 2 апреля 2021 года, в состав городского округа включены все населённые пункты 2 сельских поселений того же муниципального района: Рыбушанского и Синеньского муниципальных образований.

Населённые пункты, вошедшие в рамках организации местного самоуправления в городской округ Саратова, остались числиться за Саратовским районом в рамках административно-территориального устройства области, кроме самого города областного значения.

Законом Саратовской области от 25 ноября 2021 года, в состав городского округа к 1 января 2022 года были включены все оставшиеся городские и сельские поселения Саратовского муниципального района.

В феврале 2022 года городской Думой было дано согласие на присоединение к городскому округу Саратова Сторожевского муниципального образования Татищевского района в составе 10 населённых пунктов. Соответствующий закон от 28 марта 2022 года с поправками от 15 декабря 2022 года по включению в состав городского округа Саратова территории Сторожевского муниципального образования вступает в силу к 1 января 2024 года.

Население 
Численность населения городского округа в новых границах (с г. Саратовом и Саратовским муниципальным районом) по данным переписи по состоянию на 1 октября 2021 года составляет  человек. 

 Урбанизация
Городское население (город Саратов и рабочие посёлки Красный Октябрь и Соколовый) составляет   % от всего населения городского округа в новых границах.

Населённые пункты 
В состав городского округа (с 1 января 2022 года) входят 80 населённых пунктов, в том числе 3 городских (из них 2 посёлка городского типа (рабочих посёлка) и сам город) и 77 сельских населённых пунктов:

Территория всех 79 населённых пунктов (кроме Саратова) в рамках административно-территориального устройства области составляет Гагаринский район Саратовской области.

К 1 января 2024 года в городской округ города Саратова включаются все 10 населённых пунктов упразднённого Сторожевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области.

См. также 
 Административное деление Саратова

Примечания 

Городские округа Саратовской области